Georg Wolfgang Franz Panzer — médico, botânico e entomologista alemão
 Panzer (banda espanhola) — banda espanhola de heavy metal
 Panzer (banda chilena) — banda chilena de heavy metal
 Jag Panzer — banda estadunidense de power metal
Desambiguação
Desambiguações de veículos